Aleksandra Urbańczyk (ur. 1987) – polska pływaczka
 Andrzej Urbańczyk (1946–2001) – dziennikarz i polityk SLD
 Andrzej Urbańczyk (ur. 1936) – polski żeglarz i pisarz
 Elżbieta Urbańczyk (ur. 1971) – polska kajakarka
 Jakub Urbańczyk (ur. 1981) – polski tubista
 Przemysław Urbańczyk (ur. 1951) – polski historyk mediewista archeolog
 Stanisław Urbańczyk (1909–2001) – polski językoznawca
 Tadeusz Urbańczyk (1887–1973) – polski nauczyciel 
 Tadeusz Urbańczyk (1929–1989) – generał brygady LWP
 Edward Urbańczyk – polski karateka stylu Kyokushin, działacz sportowy
 Michał Urbańczyk - polski wokalista i klawiszowiec zespołu Vadis